Александр Вощинин:
 Вощинин, Александр Николаевич (1914—1986) — советский вице-адмирал
 Вощинин, Александр Павлович (1937—2008) — профессор, доктор технических наук